Lepaera kan syfta på:

Honduras 

 Lepaera (kommun), Departamento de Lempira, 
 Lepaera (ort), Departamento de Lempira,